Thomas Stanley (1405–1459) – król Królestwa Wyspy Man i Wysp w latach 1437-1459, 1. baron Stanley
 Thomas Stanley (1435–1504) – angielski arystokrata, 1. hrabia Derby
 Thomas Stanley (1485–1521) – angielski arystokrata, 2. hrabia Derby
 Thomas B. Stanley (1890–1970) – amerykański polityk, gubernator Wirginii